Kąpiąca się (rzeźba)
 Kąpiąca się (obraz Jean-Auguste-Dominique’a Ingres’a)

Zobacz też 
 Kąpiące się